Henry G. Dehnert, detto Dutch (1898-1979), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Henry G. Dehnert, detto Red (n. 1924), cestista statunitense